Petrus bezeichnet:

 Simon Petrus, Apostel
 Petrus als „Wettergott“
 Petrus von Verona, dominikanischer Prediger
 Petrus (Name), männlicher Vorname
 Petrus (Indonesien), Initiative zur Verbrechensbekämpfung in Indonesien
 Gattungsname des Fisches Petrus rupestris (Meerbrassen)
 Petrus-Methode, siehe Methoden zum Lösen des Zauberwürfels#Petrus-Methode

Pétrus bezeichnet:
 Château Pétrus, französisches Weingut im Pomerol

Siehe auch:
 Petros (Begriffsklärung)
 Piétrus